

Persone 
 Bruno Bolchi (1940-2022) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Sandro Bolchi (1924-2005) – regista italiano